Gabriel Gómez (né en 1959), footballeur international colombien.
 Gabriel Gómez (né en 1983), footballeur international panaméen.